Tuulola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eetu Tuulola (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
Joni Tuulola (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Marko Tuulola (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois